Jméno Jaroslav I. může označovat vícero osob:

 Jaroslav I. Moudrý (978–1054) – kyjevský veliký kníže
 Jaroslav I. Haličský – haličský kníže
 Jaroslav I. Opolský († 1201) – opolský kníže a vratislavský biskup